Aerothyris fragilis är en armfotingsart som först beskrevs av Smith 1907.  Aerothyris fragilis ingår i släktet Aerothyris och familjen Terebratellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Armfotingar
fragilis